Språkrådet steht für:
 den Rat für Norwegische Sprache
 den Rat für Schwedische Sprache